Spânu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ion Spânu (n. 1953), deputat român.
 Florentina Olar-Spânu (n. 1985), jucătoare română de fotbal.

Vezi și
 Spînu
 Spinu
 Râul Spânu